Horwill ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Horwill (1927–2012), britischer Leichtathletiktrainer
 James Horwill (* 1985), australischer Rugby-Union-Spieler